Королёва Слобода-2 () Королевская Слобода-2 — деревня в Красновском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Беларуси.

География

Расположение 
В 52 км на северо-запад от Светлогорска, 164 км от Гомеля, 24 км от железнодорожной станции Светлогорск-на-Березине (на линии Жлобин — Калинковичи).

Гидрография 
Королёва Слобода-2 расположена у реки Березина.

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной (2 км), а затем автодороге Бобруйск — Калинковичи. Планировка состоит из прямолинейной улицы, близкой к меридиональной ориентации, застройка двусторонняя, деревянная.

История 
Согласно исследованиям доктора исторических наук С. Е. Рассадина деревня возникла на месте г. Казимир, который был образован в 1643 году из д. Слобода в Бобруйском старостве Речицкого повета Минского воеводства Великого Княжества Литовского. В некоторых документах Казимир, существовавший до 1655, упоминается как Казимерава Слабада, Королевская Слобода.

Согласно письменным источникам известна с XIX века как селение в Паричской волости Бобруйского уезда Минской губернии.

В источниках XVIII — XIX веков встречаются также наименования Королевская Слободка, Казимировская Слобода. В 1717 году деревня выплачивала налог на войско 110 злотых. В 1835 здесь упоминается грекокатолический храм. С 1874 года в королевослободском имении 2 мельницы. Согласно описанию 1879 года, деревня — центр православного прихода. Проводились ярмарки 19 августа. Крупным землевладельцем в деревне, в 1872 году, был помещик С. Прушановский. В 1885 году работала церковь. В 1887 году сюда переселились выходцы из Виленской и Ковенской губерний — старообрядцы (местное название — ковенцы). Состоялся раздел на 2 деревни — Королевская Слобода-1 и −2.

В 1931 году организован колхоз. Во время ІІ-ой мировой войны в период оккупации здесь действовала подпольная группа. В результате аварии на Чернобыльской АЭС — в зоне радиоактивного загрязнения 5-15 Ku/км². С 2006 года ведутся археологические раскопки.

Население

Численность 
 2021 год — 78 жителей

Динамика 
 1874 год — 8 дворов
 1885 год — 13 дворов, 108 жителей
 1897 год — 22 двора, 146 жителей (согласно переписи)
 1908 год — 26 дворов, 178 жителей
 1917 год — 189 жителей
 1925 год — 39 дворов
 1959 год — 344 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 62 хозяйства, 141 житель
 2021 год — 78 жителей

Наследие 

 На месте д. Королева Слобода-2 (Красновский сельсовет) в XVII в. существовал город Казимир, имевший Магдебургское право 
 Королёвослободский камень с крестом

См. также 
 Королевослободский камень с крестом
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0
 Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. V. Губернии Литовской и Белорусской областей. СПб., 1886.
 Гомельская область. Общегеографический атлас. Мн., 2005.
 Рапановіч Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гомельскай вобласці. Мн., 1986.
 Описание церквей и приходов Минской епархии. Т. 7: Бобруйский уезд. Мн., 1879.
 Пороменский П. Паричское женское св. Марии Магдалины училище духовного ведомства. СПб., 1910.
 Рассадин С. Е. Гербовый привилей 1643 г. на магдебургию г. Казимежу в старостве Бобруйском / Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып 2. Мн., 2001. С. 215—223.

Ссылки 
 
 Dyspozycyje repartycyi tak lokacyi zimowej / Volumina Legum. T. VI. Petersburg, 1860. S. 184—201.
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. X. Warszawa, 1889.

Населённые пункты Светлогорского района (Гомельская область)